Miquel López Sebastián (Villarroya de la Sierra, Aragó, 1669 - 1723) fou un compositor aragonès, monjo de Montserrat i un dels músics més rellevants de la Catalunya del barroc.
 Miquel López Crespí (Sa Pobla, 30 de desembre de 1946) és un novel·lista, dramaturg, poeta, assagista, escriptor i historiador mallorquí.